Gru kan have flere betydninger:

 GRU - Ruslands militære efterretningstjeneste
 Gru (tegneserie) - et dansk tegneseriehæfte udgivet i 1972-75 af forlaget Interpresse